Vrede van Riga (1920)
 Vrede van Riga (1921)